Боро () — вид муниципалитета в штате Аляска, административная единица 2-го уровня, равная округу в большинстве штатах США, приходу в штате Луизиана.

Список 

В Аляске насчитывается 14 боро с административным центром:

 Бристол-Бей;
 Восточные Алеутские острова;
 Денали;
 Кадьяк-Айленд;
 Кенай;
 Кетчикан-Гейтуэй;
 Лейк-энд-Пенинсула;
 Матануска-Суситна;
 Норт-Слоп;
 Нортуэст-Арктик;
 Хейнс;
 Якутат.

Неорганизованные боро 

Часть территории Аляски не имеет достаточного количества населения для создания местного самоуправления. Из таких территорий сформирован неорганизованный боро, который в целях переписи населения и удобства управления был поделён на зоны переписи населения. Таких зон в Аляске 11.

См. также 

 Аляска.
 Боро.
 Округ (США).
 Городской округ.

Боро Аляски
География Аляски